Звездовик, земляная звёздочка, или геаструм () — род грибов семейства . Научное название происходит от  — «земля» и  — «звезда». При созревании наружная оболочка плодовых тел разрывается, и становится похожей на звезду. Внутри находится спороносный мешок, у некоторых видов имеющий «ножку».

Таксономия

Виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роды грибов
Звездовиковые